«Наш друг Пишичитай» — серия рисованных мультфильмов режиссёра Юрия Прыткова. Состоит из трёх выпусков:
 Выпуск первый — 1978 год (10 мин.),
 Выпуск второй — 1979 год (10 мин.),
 Выпуск третий — 1980 год (10 мин.).

Сюжет 
 Выпуск первый. Мальчику Коле исполняется 5 лет. Пишичитай дарит ему в день рождения букву «К» — первую букву его имени. Однако Коля уверен, что он может обойтись и без букв. Но без буквы «К» день рождения Коли превратился в праздник Оли, клён — в лён, коса — в осу и так далее. Коля быстро понимает свою ошибку и просит прощения у буквы «К», тогда всё возвращается на свои места.
 Выпуск второй. Мальчик Коля нарисовал папе в подарок картинку. Но когда на рисунке нужно ставить подпись (Коля), оказывается, что тот не умеет писать. Пишичитай помогает Коле найти, выучить и научиться писать остальные буквы его имени.
 Выпуск третий. Пишичитай учит Колю собирать из букв слова. Однако появляется Очапатка, то есть Опечатка — королева испорченных слов и заклятый враг Пишичитая, которая обманом заставляет Колю неправильно переставлять буквы, добавляя букву «Я» вместо «В». Пишичитай и Коля исправляют испорченные слова, а Опечатку запирают в её зáмке на замóк.

Песенка Пишичитая 
Искать меня недолго, Я близко, так и знай.
Живёт на книжной полкеТвой друг Пишичитай!

Ты об руку со мноюИдёшь в волшебный край!
Весь мир тебе откроетТвой друг Пишичитай!

Со мной, Пишичитаем,Сегодня подружись,
И дружба та большаяНе кончится всю жизнь!

Создатели

Аудиосказка 

 В 1990-е годы на аудиокассетах изданием Twic Lyrec была выпущена аудиосказка по одноимённому мультфильму с текстом Александра Пожарова.

Литература 
 
  Содержание: все 3 истории.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Юрия Прыткова
Мультфильмы по сценариям Евгения Аграновича
Образовательные мультфильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Короткометражные мультфильмы СССР 1980-х годов
Рисованные мультфильмы СССР 1978 года
Рисованные мультфильмы СССР 1979 года
Рисованные мультфильмы СССР 1980 года
Мультсериалы СССР